Kanapazkaja ist der Familienname folgender Personen:
 Hanna Kanapazkaja (* 1976), weißrussische Politikerin
 Wiktoryja Kanapazkaja (* 2002), weißrussische Tennisspielerin